Ра́йан Стэ́ссел (англ. Ryan Stassel; 23 октября 1992 года, Анкоридж, штат Аляска, США) — американский сноубордист, выступающий в дисциплинах биг-эйр, слоупстайл и сноуборд-кросс.

 Чемпион мира в слоупстайле (2015).

Спортивная карьера

Юниорские достижения

Результаты выступлений в Кубке мира

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте Facebook

Сноубордисты США
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы мира по сноуборду
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2018 года